Putczino () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

 Putczino – wieś w obwodzie jarosławskim
 Putczino – wieś w obwodzie kurskim
 Putczino – chutor w obwodzie woroneskim

Strony ujednoznaczniające